Familiengeheimnis steht für:

 Kommissarin Lucas – Familiengeheimnis, deutscher Fernsehfilm von Ralf Huettner (2017)
 Die Toten vom Bodensee – Familiengeheimnis, deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Andreas Linke (2015) 
Siehe auch:
 Friesland: Familiengeheimnisse